Az RhB Ge 4/4 I sorozat az RhB svájci magán vasúttársaság egyik Bo'Bo' tengelyelrendezésű 1000 mm-es nyomtávú villamosmozdonya. 1947-ben négyet, majd 1953-ban további hatot gyártott belőle a SLM BBC MFO.

A mozdonyok selejtezése 2011-ben kezdődött meg, helyüket a RhB Ge 4/4 II sorozat veszi át. Keresztneveket is kaptak, mely fehér színnel van az oldalukra festve.

Irodalom 
 Rhätische Bahn (Hrsg.): Rhätische Bahn heute – morgen – gestern. Verlagsgemeinschaft (Desertina Verlag, Disentis; Verlag M&T-Helvetica, Chur; Terra Grischuna Verlag, Bottmingen) 1988,  (Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der Bahn)

Svájci villamos mozdonyok
Rhätische Bahn